Die Spielzeit 1989/90 der 1. Liga  war die 47. reguläre Austragung der höchsten Eishockeyspielklasse der Tschechoslowakei. Im Playoff-Finale setzte sich Sparta ČKD Prag mit 3:1 Siegen gegen Dukla Trenčín durch und gewann damit den insgesamt dritten tschechoslowakischen Meistertitel. Zetor Brno stieg nach einem Jahr in der 1. liga wieder in die zweite Spielklasse ab, während Slovan CHZJD Bratislava, DS Olomouc und Plastika Nitra den Aufstieg in die 1. liga schafften.

Modus 

Wie in der Vorsaison wurde die Liga mit zwölf Mannschaften ausgespielt. Die Gesamtanzahl der Spiele pro Mannschaft betrug in der Hauptrunde 44 Spiele. Anschließend qualifizierten sich die acht bestplatzierten Mannschaften für die Playoffs und spielten dort den Meister aus. Die beiden letztplatzierten Mannschaften traten in der Abstiegsrunde gegen die vier besten Zweitligamannschaften an.

Hauptrunde

Tabelle

Topscorer 
Bester Torschütze der Liga wurde Robert Reichel von CHZ Litvínov, der in Hauptrunde und Playoffs zusammen insgesamt 49 Tore erzielte.

Play-Offs

Turnierplan

Topscorer

Meistermannschaft von Sparta ČKD Prag

Auszeichnungen und Spielertrophäen 
Zlatá hokejka Dominik Hašek (Dukla Jihlava)

Statistik-Führende
Topscorer: Robert Reichel (CHZ Litvínov)
Bester Torschütze: Robert Reichel (CHZ Litvínov)
Bester Vorlagengeber: Otto Haščák (Dukla Trenčín), Petr Rosol (CHZ Litvínov)
Punktbester Verteidiger: Milan Jančuška (VSŽ Košice)

Trophäen
 Bester Torhüter: Dominik Hašek (Dukla Jihlava)
 Bester Rookie: Jiří Vykoukal (Sparta Prag)
 Bester der Play-offs: Petr Bříza (Sparta Prag)
 Fair-Play: Roman Horák (Dukla Trenčín)
 Bester Trainer: Július Šupler (Dukla Trenčín)
 Bester Schiedsrichter: Anton Danko

Qualifikation zur 1. Liga 
Die jeweils zwei besten Mannschaft der geteilten zweiten Spielklasse, der tschechischen 1. ČNHL und der slowakischen 1. SNHL, traten in der Qualifikation gegen die beiden Letztplatzierten der 1. Liga an. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere in Hin- und Rückspiel. Die besten vier Mannschaften durften in der nächsten Spielzeit in der 1. Liga antreten, da diese auf 14 Teams aufgestockt wurde. Dabei setzte sich die tschechischen Vertreter Tesla Pardubice und DS Olomouc, sowie die slowakischen Vertreter Slovan CHZJD Bratislava und Plastika Nitra durch, während Zetor Brno in die 1. ČNHL abstieg.

Einzelnachweise

Weblinks 
 1. Liga-Statistiken (tschechisch)

Saison der 1. Liga (Tschechoslowakei)
Eishockeysaison 1989/90